Чила има више значења:

 Чила
 Чила (Запотлан дел Реј), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Општина Чила (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Чила (Чила, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Чила (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Чила (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику